Соуза () — прізвище португальського походження. Відомі носії:
 Алан да Сілва Соуза — бразильський футболіст
 Алекс де Соуза — бразильський футболіст
 Аллан Родрігес де Соуза — бразильський футболіст
 Аманда Кароліна Де Соуза — бразильська футболістка
 Андре Феліпе Рібейро де Соуза — бразильський футболіст
 Антоніу Соуза — португальський футболіст
 Артур Сержіо Батіста де Соуза — бразильський футболіст
 Бруну Вієйра ді Соуза — бразильський футболіст
 Валтер де Соуза Гуларт — бразильський футболіст
 Вандерсон Соуза Карнейро — бразильський футболіст
 Вілсон де Соуза Мендонса — бразильський футбольний арбітр
 Воллес де Соуза — бразильський волейболіст
 Гільєрме Жіменес де Соуза — бразильський футболіст
 Данілу Соуза Кампос — бельгійський футболіст
 Джон Соуза — американський футболіст
 Дієго де Соуза Андраде — бразильський футболіст
 Дуглас Соуза — бразильський волейболіст
 Евертон Енріке де Соуза — бразильський футболіст
 Ед Соуза — американський футболіст
 Ерлон Сілва — бразильський веслувальник
 Женелія Де Соуза — індійська акторка та модель
 Женілсон Анжело де Соуза — бразильський футболіст
 Живані́лдо Вієйра́ де Со́уза (Галк) — бразильський футболіст
 Жоао Коельо де Соуза — довгожитель з Бразилії
 Жозе Леандро де Соуза — бразильський футболіст
 Жозе Леандро де Соуза Феррейра — бразильський футболіст
 Жозеф де Соуза Діас — бразильський футболіст
 Жойс да Сілва — бразильська борчиня вільного стилю
 Жорже Соуза — португальський футбольний арбітр
 Жуарез де Соуза Тейшейра — бразильський футболіст
 Жулія Перейра де Соуза Мабіло — французька сноубордистка
 Іван Сарайва де Соуза — бразильський футболіст
 Карен Соуза — аргентинська співачка
 Карла Соуза — мексиканська акторка
 Карлос Антоніо де Соуза Жуніор — бразильський футболіст
 Клаудемір де Соуза — бразильський футболіст
 Клебер ді Соуза Фрейтас — бразильський футболіст
 Леандро Соуза — бразильський футболіст
 Леонардо да Сілва Соуза — бразильський футболіст
 Луїз Пауло Габріель де Соуза — бразильський футболіст
 Майкон Соуза — бразильський футболіст
 Марсель де Соуза — бразильський баскетболіст і тренер
 Маурісіу Соуза — бразильський волейболіст
 Мауро Соуза — бразильський футболіст
 Надсон Родрігеш ді Соуза — бразильський футболіст
 Нуну Мігел Соуза Пінту — португальський футболіст
 Поль-Еміль де Соуза — президент Дагомеї
 Режис де Соуза — бразильський футболіст
 Роберт де Піньйо де Соуза — бразильський футболіст
 Себастіан Де Соуза — англійський актор